Jenkins kan verwijzen naar:
 een plaats in de Verenigde Staten:
Jenkins (Kentucky)
Jenkins (Minnesota)
 een persoon:
Andy Jenkins, Engels darter
Arthur Jenkins, vader van Roy Jenkins 
Barry Jenkins, Brits drummer
Charlie Jenkins, Amerikaanse sprinter
Charles Francis Jenkins, Amerikaans uitvinder van film en televisie
Karl Jenkins, Welsh New Age-componist
Roy Jenkins, politicus
Terry Jenkins, Engels darter 
 een historische gebeurtenis:
 Oorlog om Jenkins' oor, een koloniale oorlog tussen Groot-Brittannië en Spanje, die duurde van 1739 tot 1742
 Slag bij Jenkins' Ferry, een slag die plaatsvond op 30 april 1864 in Grant County Arkansas tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog
 een dier:
 Jenkins' spitsmuis, een zoogdier uit de familie van de spitsmuizen (Soricidae)
 Jenkins' waterhoren, een zoetwaterkieuwslak oorspronkelijk afkomstig uit Nieuw-Zeeland
 overig:
 Jenkins (software), een automatiseringsserver, die softwareontwikkelaars ondersteunt bij het bouwen, testen en implementeren van software